«Йосип Сталін» — радянський вантажо-пасажирський турбоелектрохід.
 «Йосип Сталін» — радянський лінійний криголам-пароплав.
 «Йосип Сталін» — радянський річковий теплохід.
 ІС — марка радянських танків, названа на честь Йосипа Сталіна.
 ІС — марка радянських паровозів, названа на честь Йосипа Сталіна.

Див. також